Questo articolo è una lista che comprende i 50 Stati degli Stati Uniti d'America e del Distretto di Columbia ordinati per densità di popolazione. I dati provengono dallo "United States Census" del 2000 e da stime relative al 2007.

Voci correlate 

Stati Uniti d'America
Stato degli Stati Uniti d'America
Stati degli Stati Uniti d'America per popolazione
Stati degli Stati Uniti d'America per superficie

Stati degli Stati Uniti d'America